Diné Bahaneʼ (navahó nyelven "Az emberek története"), a navajo teremtéstörténet, mely a navahó nép eredetét írja le. Középpontjában a Dinétah néven ismert terület áll, mely a navahók hagyományos szülőföldje.

Az első világ 

Az első világ (Ni'hodilqil) olyan fekete volt, mint a fekete gyapjú. Még kicsike volt, egy lebegő sziget a ködben a négy tenger felett. Ezen nőtt egy fa, egy fenyő. A sziget körül négy tenger, mindegyik felett egy-egy lény uralkodott. A keleti tengerben a Nagy Vízlény (Viziló) (Tééhoołtsódii) lakott, aki a vízbe ragadja a dolgokat. A déli tenger felett Kék Gém (Táłtłʼááh álééh) uralkodott. A déli tengerben a Béka (Chʼał) lakott. Az északi tengerben pedig Fehér Mennydörgés (Iiʼniʼ Jiłgaii).
Mindegyik tenger felett egy-egy felhő. Fekete felhő, fehér felhő, kék felhő és sárga felhő.

Az ember még nem volt a mai formájában. Még csak a férfi és nő kezdemény, akik később váltak férfivá és nővé. Az első világ teremtményei köd lények voltak. Fekete köd volt a női szellem. Mint ahogy egy jóllakott gyermek alszik, úgy aludt még az élet a női szellem sötétjében. Fehér köd a férfi szellem volt. Ő volt a hajnal, a fény mely felébresztette az első világot.
Keleten ahol Fekete köd és Fehér köd találkozott, a szél leheletéből ott jött létre az első ember (Atse'hastqin), vele együtt létrejött a tökéletes fehér kukoricacső és egy kristály is, az elme és a tisztánlátás jelképe.
A nyugati felén a világnak ott ahol később a nap lement, megjelent kék felhő és szemben vele megjelent sárga felhő. Ahol összeértek ott testet öltött az első nő és vele együtt a tökéletes sárga kukoricacső. Vele együtt létrejött a fehér kagyló, a türkizkő és a yucca pálma is.
Az első férfi a világ keleti felén állt. Ő volt hajnal, ő volt az életadó. Az első nő vele szemben állt a nyugati oldalon. Ő volt a sötétség, ő volt a halál.
A férfi tüzet csiholt a kristállyal. Fénye az elme első felébredése. Az első nő tüzet gyújtott a türkizkővel. Látták egymás tűzének pislákoló fényeit a távolban.
Kék felhő és sárga felhő felemelkedett az égbe. Az első nő meglátta a férfi tüzének fényét és elindult, hogy megkeresse. Háromszor indult neki, egyszer sem sikerült megtalálnia, de negyedszerre meglátta a füstöt és megtalálta első ember otthonát.
– Vajon ez mi lehet? –  mondta az első nő.
– Láttalak ahogy körbe-körbe sétálgatsz és csodálkoztam miért nem jössz ide. – válaszolta az ember.
– Gyere ide és együtt is élhetünk!
A nő beleegyezett. Így ahelyett hogy a férfi ment volna a nőhöz –  ahogy az mostanában szokás – a nő költözött a férfihoz.

Ezekben az időkben jött világra Nagy Prérifarkas (Mąʼiitoʼí Áłchíní) is, aki a vízben született. Elmondta a férfinak és a nőnek, hogy ő maga egy tojásból kelt ki és mindent tud ami a víz alatt és ami az égben van. Az első ember hitt neki. Hárman elkezdték kitalálni, hogy mik történjenek a világban. Míg ezzel foglalatoskodtak egy alak lépett melléjük. 
Ember alakja volt, de térdig érő szőrös fehér bundát viselt, amit derekán övvel kötötte össze. Ő volt az a második prérifarkas, az Első dühös (Atse' hashke''').

A második prérifarkas azt mondta ennek a háromnak.
– Azt hiszitek ti voltatok az elsők? Tévedtek. Én már rég éltem mikor ti világra jöttetek.
Az első dühössel együtt költözött a boszorkányság és csalafintaság is a világba.

Aztán négy lény jött. Darázs (tsts' na) népek voltak és sárga színűek voltak. Ismerték a gonoszságot és az ártás titkát. Rettenetesen erősek voltak.

Megint jöttek négyen. Ezek kicsik voltak, vörös inget viseltek és kicsi fekete szemük volt. Ők voltak a pókhangyák (Naazo' zi). Tudták hogyan kell csípni és nagyszerű népek voltak.

Ezután egész sokaság érkezett. Sötét színűek voltak, vastag ajkakkal és sötét kidülledő szemekkel. Ők voltak a fekete hangyák a (Wolazhi' ni). Ismerték a gonoszság titkát ők is és nagy volt a hatalmuk, de folyamatosan egymást ölték.

Ekkorra már elég sokan lettek. Apró lények sokasága jött. Békések és ártalmatlanok voltak, de nagyon kellemetlen szagot árasztottak. Wholazhi' ni nlchu nig-nek hívták őket, vagyis szagot árasztónak.

A darazsak és a különböző hangya emberek után jöttek a bogár, szitakötő és denevér emberek, Pók férfi és Pók nő, valamint Só férfi és Só nő és még sokan mások.

És ez a kicsike világ egyszerre szűk lett. Zsúfolásig megtelt, az emberek pedig féltékenyek lettek egymásra, veszekedtek és hadakoztak egymással. Kék Gém, Béka, Nagy Víz Lény és Fehér Mennydörgés ezt már nem tűrte. Így szóltak a szigetlakókhoz.

– Ezentúl nem élhettek itt, hagyjátok el ezt a világot!

Így ki repülve, ki mászva felment az égig, ahol egy apró hasadékon át átjutottak a második világba.

Első férfi és első nő, Nagy prérifarkassal, aki a vízben született és a második prérifarkassal együtt követte a többieket és felmásztak ebből a sötét nyirkos világból a második kék világba.

 A második világ 
Miután megérkeztek a második világba, a rovaremberek felderítőket küldtek szét, melyek sáskák voltak, hátha találnak valakit a környéken. A felderítőket először keletre küldték őket, de két nap után visszatértek a nélkül hogy bárkit is találtak volna.
Azután délre küldték őket, de ugyanúgy senkit se találtak. Aztán további két útra északra és nyugatra küldték, és miután visszatértek negyedik útjukról fecskék látogatták meg őket.

Embereket találtak itt akik már itt éltek. Kék madarak, kék sólymok, kék szajkók, kék gémek és mindenféle kék tollú lény élt itt. A nagy hatalmú fecskék is itt laktak. Kúp alakú kék házakban éltek szétszórva a síkságon.
– Isten hozott benneteket körünkben! – üdvözölték őket a fecskék.
Egyenlőként bántak velük, mintha valamennyien egyetlen törzs tagjai lennének. Huszonhárom napig teljes békességben és harmóniában éltek együtt. De a huszonnegyedik nap az égi lények főnöke felkereste a fecskefőnök feleségét és vele aludt.

A következő reggelen miután kiderült mi történt előző éjszaka Fecskefőnök (Táshchozhii) így szólt az újonnan jöttekhez. 
– Befogadtunk benneteket, testvérként bántunk veletek, és így viszonozzátok kedvességünket? Nincs többé helyetek közöttünk, hagyjátok el ezt a világot!

Égi főnök így szólt a népéhez
– Amúgy is rossz világ ez. Nincs elég élelem mindenkinek. Az emberek naponta halnak meg az éhségtől. Még ha maradhatnánk, akkor se élhetnénk itt sokáig.

A szél délről hívta őket. Követték és találtak egy nyílást az égen. Az égnek, akár csak az előző világnak kemény héja volt. Az első ember a pálcájával sugarat csinált és felmásztak rajta. Aztán a kék ködben szépen egyesével átmásztak a harmadik sárga világba.

 A harmadik világ 

A kék madár volt az első aki először elérte a harmadik világot. Ő utána jött az első négy és utána a többiek.

A nagy Nő folyó szelte át a vidéket északól indulva egész le délig. A nagy Férfi folyó keletről nyugatig húzódott. A folyók középen átfolytak egymáson. Ez a hely volt a Vizek találkozása (Tó Alnáosdlíí).

A sárga világban hat hegy volt. Az északi a Hajnal vagy Fehér Kagyló hegy (Sisnaajiní). Délen a Kék Gyöngy vagy Türkiz hegy (Tsoodzil). Nyugat fele a Abalone Kagyló hegy (Dooko ooslííd). Északon a Nagy Bárány hegy húzódott. A Sárga világ közepéhez közel Csíkos Szikla hegy (Dził Náʼoodiłii). Tőle keletre pedig a Drágakő vagy Nagy Lucfenyő hegy (Chʼóolʼį́ʼí).

Istenek éltek a hegyekben. Halhatatlanok voltak és szivárványt és a napsugarakat követve utaztak. Egyikük Beszélő Isten. Teste teljesen fehér volt. Másikuk Fröccsenő Víz. Az ő teste kék színű volt. Harmadikuk Ház Isten volt. Teste sárga volt. Negyedikük Fekete Isten, a tűz istene. Tőlük keletre élt Türkiz fiú (aki Nádleeh azaz kétnemű volt) aki se nem férfi, se nem nő. És a nagy férfi a nádat őrizte. Messze nyugaton az Abalone Kagyló hegyen élt Fehér kagyló lány (Yoołgaii Asdzą́ą́), ő is kétnemű volt. A női nád a víz szélén nőtt.

Ősszel a négy Isten hívta az első embert és nőt. Meglátogatták őket de nem beszéltek. Négy egymás utáni nap meglátogatták őket.
A negyedik nap Fekete isten azt mondta.
– Tisztuljatok meg és tizenkét nap múlva visszatérünk.

Első férfi és első nő gondosan megfürödtek és kukoricalevélbe törölközve megszárították magukat. Figyeltek és vártak. A tizenkettedik napon az istenek visszatértek. Fröccsenő Isten és Fekete Isten egy szent szarvasbőrt hozott. Beszélő Isten két tökéletes kukoricacsövet hozott. Az egyik fehér volt, az lett az első Férfié. A másik sárga színű az első Nőé lett. Az istenek a szarvasbőrt letették a földre úgy hogy az nyugat felé nézzen. Rátették a két kukoricacsövet, hegyükkel észak felé. A fehér cső alá egy fehér sas tollát tették, a sárga kukorica alá pedig egy sárga sas tollát. Aztán azt mondták az embereknek, hogy álljanak kicsit távolabb, hogy a szél belekaphasson.

A fehér szél (Níłchʼi Łigai) fújt a szarvasbőrre, az istenek négyszer körül sétálták. És a tollak mozogni kezdtek. Így alakították át az első embert és első nőt szellemekből valódi hús-vér emberekké. 
– Most  –  mondták az Istenek – éljetek itt férjként és feleségként.

Négy nappal ez után az első nő ikreknek adott életet. Nem voltak se fiúk, se nem lányok. Mindkettő kétnemű volt. Négy nappal később egy második ikerpár született, egy fiú és egy lány. Aztán húsz nappal ezután összesen már öt ikerpár született, fele fiú, fele lány volt. Aztán felnőttek. Az Istenek mindegyiküket magukhoz vették a Keleti hegyekbe és megtanították őket imádkozni, és hogyan viseljenek maszkokat. Ezután visszaadták őket a szüleiknek. Nyolc tél telt el, ezalatt az ikrek társakat találtak maguknak a Délibáb emberek között és sok ember született.

 Pók asszony, Pók ember és a szövés 
A vizek találkozásánál élt Pók asszony és Pók ember. Tudták hogyan kell összeszőni a gyapot, a kendert és más növények szálait. Az első nő megkérte Pók asszonyt és Pók embert, hogy tanítsák meg az embereket szőni, hogy ne függjenek az állatbőröktől. Pamutmagot ültettek és a gyapotot összegyűjtötték. A Pók ember megtanította az embereket a kis kerék elkészítésére. 3 vagy 4 hüvelyk átmérőjű egy vékony kis rúddal a közepében, hogy pörgetni lehessen.
– Magad felé kell forgatnod, mivel azt szeretnénk, hogy a gazdagság is hozzánk jöjjön. Ha magadtól elfele forgatod akkor a gazdagság elhagy téged. – mondta az első nő.
Pók ember az orsót „áruforgatónak” (yódí yił yaʼhote) nevezte el.
Pók asszony azt mondta erre
– Inkább nevezzük „pénzforgatónak” (nto is yił yaʼhote).

A kipörgetett szálat, jókora gombolyaggá tekerték fel. Egyenes farudakat hoztak és téglalap alakú keretet kötöztek össze belőlük. Pók ember feltekerte a szálakat a két oszlopra. (keletről nyugatra?) Aztán azt mondta:
– A gombolyagot eztán árugöngyölítőnek (yódí yił nasmas aghaaʼ) hívjuk.
Pók asszony azt mondta erre:
– Inkább nevezzük pénzgöngyölítőnek (ntsilí yił nasmas aghaaʼ).

Miután a szövőszék elkészült a keretoszlopokat felállították és pár oszlopot vertek a földbe, hogy szilárdan tartsák a keretet. Pók ember azt mondta:
– Ezt hívják eztán úgy, hogy árusokszorozó (yótí ilth na daiʼdi)
Pók asszony azt mondta erre
– Inkább nevezzük el pénzsokszorozónak (niltłʼiz na daiʼdi).

Egy kis rovátkás bot szalad végig a kifeszített szálak közt. A rovátkák szépen összefogta a többi szálat.
Pók Ember azt mondta:
– Ezt hívják eztán úgy, hogy gyönyörű árut hurkoló (yódí bił nesłon).
Pók asszony azt mondta erre:
– Inkább nevezzük el pénzhurkolónak (niltłʼliz bił nesłon). 

Aztán vettek egy körülbelül két és fél láb hosszú keskeny botot amire a fonalat feltekerték. Ugyanazt a nevet kapta, mint a fonalgombolyag. Széles lapos bottal igazították meg a vetélő által húzott szálra.

Pók ember ekkor azt mondta:
– Most már tudod mindazt, amit neked neveztem el.
Mostantól kezdve amikor kislány születik a törzsedben, menj és keress néhány pók lyukat, vedd ki a pókhálót  és dörzsöld be a csecsemő kezét és karját. Így amikor felnő, az ujjai és karjai nem fáradnak el a szövésben.

 A Nő és Férfi szétválasztása 

Egy nap az Első Férfi hozott egy fiatal szarvast amit levadászott. Az első Nő azt mondja:
– Köszönöm a hüvelyem nevében ezt a szarvast.
Az első Férfi követelte, hogy a nő magyarázza meg mire is gondolt.
– Úgy értem, azért hozol nekem ételt, hogy együtt háljunk. De mi nők boldogan élhetnénk férfiak nélkül is. Mi vagyunk, akik ételt gyűjtünk és szántunk a földeken. Nincs szükségünk férfiakra.
Az első férfi haragra gerjedt és összehívta a férfiakat.
– A nők úgy gondolják, hogy nélkülünk is boldogulnak. Nézzük meg igaz-e. – mondta

A férfiak és két kétnemű iker átkelt a folyón az északi partig. Kezükben kövek, tálak és kosarak amiket a két iker készített, valamint baltákat és kapákat, amiket pedig a férfiak készítettek (találtak fel). Az asszonyok a folyó partján meztelenül kiabáltak a férfiak felé.
– Látjátok, mit hagytok ki?
Néhány nő és férfi annyira vágytak egymásra, hogy beugrottak a folyóba. De hiába próbálták elérni egymást, a folyó áramlata sajnos túl erős volt és elsodorták őket egymástól, úgy hogy soha többé nem látták őket.

Eztán négy évig a nők és férfiak külön éltek. Ez alatt a nők sokkal kevesebb ételt gyűjtöttek mert nem voltak eszközeik, míg a férfiaknak egyre több élelmük volt. Mindegyikük a másikra vágyott. Az asszonyok csontokkal, tollakkal és hosszú kövekkel igyekeztek vágyukat csillapítani. A férfiak állatok friss húsával próbálták vágyaikat jóllakatni. Egy ember (Kʼíídeesdizí) épp szarvasmájjal próbálta enyhíteni heves vágyát, mikor a Bagoly felszólította, hogy hagyja abba.
– Ez így nem jó. – mondta a bagoly – Semmi jó nem sül ki ebből a különélésből. Újra össze kell hozni a férfiakat és a nőket.
Azoktól a nők, akik idegen tárgyakkal igyekeztek kielégíteni magukat szörnyeket szültek. A szörnyek aztán folyton terrorizálták az embereket bárhol is jártak.Kʼíídeesdizí beszélt a többi férfival, végül mindannyian beszéltek az első Férfival. Az végül a folyón áthívta az első Nőt és megkérdezte. 
– Még mindig úgy gondolod, hogy egyedül is tudsz élni?
– Nem hiszem, hogy tudnék tovább.
– Sajnálom, hogy feldühödtem. – mondta az első Férfi. És akkor a férfiak tutajt küldtek a nőkért a folyó másik oldalára.
A férfiak és nők megfürödtek, kukoricaliszttel megszárogatták a testüket és estig külön maradtak. Azután már együtt éltek.

 Nagy vízlény és a nagy árvíz 

De egy anya és a két lánya épp kinn voltak a mezőn és nem látták a tutajt. Már besötétedett és észrevették, hogy az összes nő átment a folyón a férfiakhoz a túloldalra. Elkezdtek átúszni a túloldalra, de Nagy Víz lény (Tééhoołtsódii) megragadta a két lányt és lehúzta magához a víz alá. Három nap, három éjszaka keresték a folyóban a lányokat, de nem találták.

Negyedik nap reggelén megjelent Beszélő Isten és Fröccsenő Víz egy nagy tál fehér kagylóval és egy tál kék kagylóval. Az emberek köréjük gyűltek. A tálakat a víz szélére tették és elkezdték pörgetni őket. A forgó tálak egy örvénylő nyílást hoztak létre, mely levezetett egész a mélybe egy nagy házhoz, melynek négy szobája volt. Első Nő és Első Férfi lement ezen az örvényen a házba. Első Dühös prérifarkas mögöttük lopakodott. Az északi szobában megtalálták Nagy Víz lényt, egy székben aludt. Ott volt két saját gyermeke is, meg az eltűnt lányok. Megfogták a két lány kezét és visszavezették őket az örvényen át ki a partra. A Prérifarkas nagy fehér szőrmebélésű bőrkabátjába rejtve a Nagy Víz Lény két gyerekét is felhozta. Nagy ünneplést rendeztek annak örömére, hogy a két elveszett lány megkerült.

Másnap reggel kelet felől állatok szaladtak a a falu felé. Szarvasok, pulykák, antilopok és mókusok.  Három napon át futottak, menekültek valami elől. A negyedik nap reggelén az emberek sáskákat küldtek kelet felé, hogy megtudják mi történik arrafelé. A sáskák visszatértek és elmondták, hogy keletről egy hatalmas vízfal közeledik, északról és délről pedig jön a dagály. Az emberek a (Sisnaajiní) hegy tetejére szaladtak. Az első ember a többi Szent Hegyhez szaladt, mindegyikről hozott egy kis port megidézte az Isteneket, azután visszatért a (Sisnaajiní) hegyre. Türkiz fiú kezében egy nagy náddal amit Első Ember el is ültetett a hegy tetejére. Mindannyian elkezdték fújni és az elkezdett nőni mígnem elérte az ég tetejét. A harkály vájt egy átjárót a nád belsejébe és az emberek, Türkiz Fiú és az Istenek elkezdtek felkapaszkodni a mígnem átértek a negyedik világba.

 A negyedik világ 

Miután mindannyian felbukkant a negyedik fehér világban, alattuk a harmadik világban tovább emelkedett a vízszint. A Nagy Víz lény átnyomta a fejét a nád nyílásán, Göndör haja lebegett a víz színén, fekete és sárga szarva villámot szórt. Az első férfi megkérdezte a Nagy víz lénytől, miért jött. Az nem szólt semmit. Ekkor a prérifarkas az első dühös előlépett:
– Talán-e miatt. – és előhúzta a kabátja alól a két csecsemőt.
A türkizfiú vett egy kosarat, és megtöltötte türkizzel. A türkiz tetejére a kék virágok és a kukorica sárga virágporát szórta. Ezek tetejére helyezte egy kristályt, a folyó magját. A kosarat odaadta a prérifarkasnak aki a Nagy Víz lény szarvai közé tette és belehelyezte a két gyereket. A Nagy Víz lény eltűnt aztán a vízzel együtt eltűnt a nádban.

Észrevették, hogy egy bugyborékoló tó közepén egy szigeten vannak melyet magas sziklás hegyek vesznek körül. Nem tudták, hogyan juthatnának ki a tópartra. Felhívták a harmadik világból Vízfröccsentőt. Négy nagy követ hozott magával. Egyet keletnek dobott. Mikor sziklafalnak ütközött lyukat tört rajta és a víz elkezdett kifolyni a tóból. Követ hajított dél felé, követ hajított nyugat felé, és észak felé. Mindegyik kő lyukat ütött a sziklán és a tó vize mind alacsonyabb lett, úgy hogy végól egy keskeny sáv kötötte össze a szigetet a parttal. De az még mélyen sáros volt. Az emberek ekkor segítségül hívták Sima Szellőt (Níłchʼi Dilkǫǫh). Sokáig egyenletesen fújt, végül mikor megszáradt az emberek elhagyhatták a szigetet.

Első férfi és első nő sárkunyhót épített. Nem olyan volt mint a mai sárkunyhók. Az első férfi sekély gödröt ásott a földbe és oszlopokat állított bele. A fő oszlopokhoz Fekete Íj (Ałtį́į́ʼ Diłhił) két részét használta. Egy oszlophoz a nádból vágott. Másik oszlophoz a női nádból vágott. És az egészet befedte földdel és fűvel. Az első nő fehér kukoricát őrölt és megszórta vele az oszlopokat és kukoricadarával hintették be a földet keletről nyugatra. Az Első ember ekkor azt mondta:
– Legyen az otthonom szent és szép, teljenek szépen és bőségesen napjaim benne. 
Ez volt az első kunyhószentelő szertartás.

 A Nap és a Hold megteremtése 

Odabent aztán az Első férfi lefeküdt fejjel keleti irányban, az első nő pedig nyugati irányba. Gondolataik összekeveredtek, és ezek a gondolatok szentek voltak. Elkezdték megtervezni az eljövendő időket, és hogy hogyan fognak az emberek élni a földön. Nagy Prérifarkas, aki a vízben született bejött nekik segíteni. Kitalálták együtt, hogy legyen Nap, Hold, nappal és éjszaka. Úgy döntöttek, hogy távol tartják a másik Prérifarkast (az első dühöst), mert ő volt az aki boldogtalanságot hozott közéjük.

Hárman leterítettek egy bakbőrt a kunyhóba. Erre egy embernél is magasabb tökéletes türkizkövet helyeztek. A kő alá egy kagylóhéjat helyeztek. Abban a pillanatban megjelent Első Dühös Prérifarkas jött, és megkérdezte tőlük, mit csinálnak.
– Semmit – mondták
– Látom – mondta és elment.

Az első ember elment megkeresni Fekete Istent (Haashchʼééshzhiní) a Tűz istent. Meg is találta a föld alatt ahol a tűz lobogott és felhívta a kunyhóba. Az első férfi és első nő a másik három Istent is megidézték, Vízfröccsentőt, Ház Istent, és Beszélő Istent. Együtt aztán Türkiz fiúnak és fehér kagyló lánynak elmondták, hogy ők alkotják a Napot és a Holdat. Megkérdezték Türkiz fiútól, hogy lennél Nap, és Fehér kagyló lánytól, hogy lenne-e Hold?
Ismét odajött az első Dühös Prérifarkas, aki megkérdezte tőlük mit csinálnak.
– Semmit – mondták
– Látom – mondta és elment.

Első ember, Első Nő, a nagy prérifarkas és az istenek úgy tervezték 12 hónap lesz. Minden hónapban a Hold sötétből világossá válik és a Nap pedig egy másik úton jár majd. Fehér kagyló lány egy nádból készült 12 lyukú furulyát kapott. Valahányszor a ciklusa végére ért belefújt a sípba és új hónap kezdődött. 
Az első hónap neve (Ghąąjįʼ) az Évszakok határa .  (október)
A második hónapot (Níłchʼitsʼósí) a Kis szelek idejének nevezték el. (november)
A harmadik hónap neve (Níłchʼitsoh) Nagy szél. Itt az idő, hogy elkezdjük mesélni a szent történeteket. (december)
A negyedik hónap neve (Yas Niłtʼees) a kérges hó. Ez az ünnepek hónapja, és a szent történetek ideje. (január)
Az ötödik hónap neve (Atsá Biyáázh) Sasfióka. E hónap után nem szabad szent történeteket mesélni a fiataloknak. (február)
A hatodik hónap (Wóózhchʼį́į́d) a Sasfióka első könnye, vagy a hirtelen tavaszi viharok hónapja.  Ünnepeket tartunk ilyenkor, hogy vetés előtt a mezőket megáldjuk. (március)
A hetedik hónap (Tʼą́ą́chil) a Kis levelek hónapja. (április)
A nyolcadik hónap (Tʼą́ą́tsoh) a Nagy levelek hónapja. (május)
A kilencedik hónap (Yaʼiishjááshchilí) A korai növények ültetésének ideje. (június)
A tizedik hónap (Jáátsoh) A késői növények ültetésének ideje. (július)
A tizenegyedik hónap (Biniʼantʼą́ą́tsʼózí) a korai növények betakarításának hava. (augusztus)
A tizenkettedik hónap (Biniʼantʼą́ąąts) pedig a késői növények betakarításának hónapja. Amikor az ételeket elteszik télire. (szeptember)

Ismét odajött az első Dühös Prérifarkas, aki megkérdezte tőlük mit csinálnak.
– Semmit – mondták
– Látom – mondta és elment.

Fekete Isten tüzével megmelegítette a türkizt míg egészen vörössé nem vált. Aztán megkérte Türkiz fiút, hogy lépjen be az izzó türkizbe.
– Ha megteszem emberélettel kell fizetnem érte. Az összes emberével, és négylábú állatéval, és a levegő madaraiéval és rovarokéival, a víz alatt élő halak és emberek életével.
És akkor Fehér kagyló lány is ugyanezt mondta. Evvel az első nő, az első ember, Nagy prérifarkas és az Istenek is egyetértettek. Eztán a Türkiz fiú belépett az izzó türkizbe. Az első ember a a kristállyal megmelegítette a fehér kagylóhéjat és a Kagylólány belelépett a héjba. A szertartrás befejezéséhez négy kört rajzoltak a kunyhó belsejében. Így a Türkiz fiú lett a Nap (Jóhonaaʼéí), aki uralja a nappalt. Fehér Kagyló lány lett a Hold, (Tłʼéhonaaʼéí), aki az éjszakát uralja. A keleti szél (Níłchʼi Haʼaʼaahdę́ęʼgo) arra kérte hogy az újra formálódott Napot vigyék a földjére, hogy megkezdhesse útját az égen.

Ismét megjelent az Első Dühös nevű prérifarkas. Azt mondta:
– Tudom, hogy nagyszerű dolgokat terveztek, tudni akarom miért nem vettetek be a tervezésbe.
Az első férfi és az első nő nem szól semmit.
A prérifarkas erre azt mondta:
– Azt hiszitek, hogy elrontottam az életeteket az alsó világokban, de ez nem igaz. Most fogom elrontani. A Nap és a hold útja 12 hónap múlva nem tér oda vissza ahonnan elindult. A Napnak 12 hónapja, a Holdnak 13 hónapja lesz. Néha korán jön majd a fagy, néha később. Néha nem jön az eső, és a Nagy víz lény gyermekét kell hívnod, hogy vizet hozzon neked.
Végül ott hagyta őket.

 A halál eljövetele 

Az első nap végén, mikor a Nap (Jóhonaaʼéí) befejezte első útját az égen, az ikrek közül az egyik kétnemű lélegzete elállt. Félt, az emberek egyedül hagyták. Reggel, az első dühös prérifarkas az emberekkel együtt elment megkeresni, de a kétneműnek nyoma veszett. Az egyik ember lenézett a nádszálon keresztül a harmadik világba és meglátta őt amint a folyó partján ül és a haját félsüli. Egyik barátját odahívta, ő is látta. Az emberek a prérifarkastól kérdezték mi tegyenek. A prérifarkas fogott egy fekete sziklát (tadzootsé) és beledobta a Fekete vízű tóba (Tódiłhił). Azt mondta: 
– Ha a szikla feljön és elkezd lebegni, a halott szelleme is visszatér ebbe a (negyedik) világba és nem lesz halál. Ha a szikla elsüllyed, a szellem a lenti világban marad, és lesz halál.
A szikla a mélybe süllyedt és az emberek innen tudták meg hogy kétnemű meghalt. Az első ember emlékezett a Nappal kötött megállapodásra. Négy nappal később meghalt az a két ember is aki lenézett az elhunyt ikerre. Az emberek megtanulták, hogy veszélyes a halottakra nézni. Az emberek dühösek lettek Prérifarkasra és összegyűltek, hogy megverik. Prérifarkas azt mondta, megverhetik, de előbb még mondana valamit:
– A sziklát a vízbe dobtam, tudván, hogy el fog süllyedni. 
Az emberek sötéten összesúgtak, és mindannyian úgy gondolták A Prérifarkasnak kijár egy jó verés. De Prérifarkas gyorsan folyatta:
– Halál nélkül a világ hamarosan szűk lenne, Az idősek soha nem halnának meg és gyenge testükben ragadnának. Nem lenne hely az új gyerekeknek. Nem lenne elég táplálék és menedék ennyi embernek.
Az emberek egy ideig hallgattak, miközben mindannyian elgondolkodtak a hallottakon, és azt bölcsnek és okosnak találták.

 A csillagok 

De a világ még nem volt készen. Fekete Isten (Haashchʼééshzhiní) a Tűz és üstökös fia az égre rendezgette a csillagokat útmutatóul az embereknek. A Prérifarkas messziről figyelte és elhatározta, hogy segíteni fog neki. Könyörgött a Fekete Istennek, hogy had helyezzen fel ő is egy csillagot az égre. A Fekete Isten azonban nem engedte, mert ismerte pár Prérifarkas fékezhetetlen természetét. Végül vonakodva bár, de adott neki is egy csillagot. A prérifarkas felhajította az égbe és a csillag vörös színűvé vált és elkezdett az égen bolyongani. Feldühödve azon, hogy Prérifarkas elrontotta a tervét Fekete Isten mérgesen elzavarta őt. A prérifarkas elszomorodott, pedig nem is volt olyan rossz helyen az csillag – gondolta magában – és be is bizonyítom. Odalopózott halkan és fellebbentette a szarvasbőrt, amin a csillagok feküdtek, úgy hogy azok felrepültek egész az égig és szétszóródtak. Az életben a csillagok mutatták volna az utat, de így most már mindenkinek magának kell megtalálnia.

 A Szent hegyek újrateremtése 

Az Első férfi, az Első nő, Vízfröccsentő és Fekete Istennel együtt elindultak, hogy hat szent hegyet teremtsenek abból a porból (és kövekből), amit az Első férfi a harmadik világból magával hozott. Pont úgy teremtették ahogy a harmadik világban voltak. 

Újra létrehozták a Hajnal vagy más néven Fehér kagyló hegyet (Sisnaajiní) keleten. Fehér kagylóval, (fehér) villámokkal, (fehér) kukoricával és férfi esőt hozó sötét (eső)felhőkkel díszítették. A kövekből megformálták Kristálykő fiút (Tséghádiʼnídíinii Ashkiit)  és Kristálykő lányt (Tséghádiʼnídíinii atʼééd), hogy ott lakjanak örökké.

Délen újrateremtették a Türkiz hegyet vagy más néven Kék gyöngy hegyet (Tsoodził). Türkizkővel, állatokkal és sötét köddel és női esőt hozó könnyű felhőkkel díszítették. A magukkal hozott két kőből megformázták a Türkizt visszahozó fiút (Dootłʼizhii Náyooʼałí Ashkii) és kukoricaszem lányt (Naadą́ą́ʼ ląʼí Náyooʼáłí Atʼééd), hogy ott lakjanak örökké.

Nyugaton újra megteremtették Tengeri fülcsiga hegyet (Dookʼoʼoosłííd). Haliotis kagylóval, állatokkal és sötét felhőkkel díszítették. A harmadik világból hozott anyagokból megformázták Fehér kukorica fiút (Naadą́ą́łgaii Ashkii) és Sárga kukoricalányt (Naadą́ą́łtsoii Atʼééd), hogy ott lakjanak örökké.

Északon újra megteremtették a Nagy hegyet (Dibé Nitsaa). Fekete gyöngyökkel, sok növénnyel, állattal és női esőt hozó szürke párával díszítették. A harmadik világból hozott anyagokból megformázták Virágpor fiút (Tádídíín Ashkii) és Szöcskelányt (Nahachagii Atʼééd), hogy ott lakjanak örökké.

A központ közelében újra létrehozták a Csíkos sziklás hegyet (Dził Náʼoodiłii). A csúcsát csupaszon hagyták, de létrehozták Árutermelő fiút (Dził Náʼoodiłii) és árutermelő lányt (Yódí Neidiitsi Atʼééd), hogy ott lakjanak. 

A központtól keletre újraalkották a Drágakő  vagy Nagy-luc hegyet (Chʼóolʼį́ʼí). Virágporral és a női esőt hozó felhőkkel díszítették. Ékszergyártó fiút (Nitłʼiz Neidiitsi Ashkii) és Ékszergyártó lányt (Nitłʼiz Neidiitsi Atʼééd), hogy ott lakjanak.

Mikor minden elkészült Első férfi, Első nő, Fekete Isten és Vizfröccsentő visszatért és elmondták az embereknek, hogy ez a hat hegy lesz az ő hat fő hegyük. A síkságról jól lehet látni őket. Énekeket tanítottak nekik.

 A szörnyek eljövetele 

A harmadik világban egykor a férfiak és nők külön éltek. Ez idő alatt néhány nő állati szarvakat és hosszú köveket használtak hogy kielégítsék magukat. A negyedik világban néhány nő terhes lett. Az egyik nő aki antilopszarvat használt, fej nélküli gyermeknek adott életet. Az emberek tanácskoztak és úgy döntöttek, hogy ezt a babát magára hagyják. Egy vízmosásban hagyták meghalni, de az élt és nőtt míg Szarvas Szörnyé (Déélgééd) vált.

A nő aki sastollat használt, fej nélküli, tollas vállú gyermeket szült. Az emberek ekkor is tanácsot tartottak, és úgy döntöttek ezt a babát is magára kell hagyni. Egy lúgos gödörben hagyták meghalni, de ő is túlélte és Sas Szörnyeteg (Tsé Nináhálééh) lett belőle. La Plata hegység túloldalán lelt otthonra.

A nő, aki hosszúkás követ használt, kemény bőrű, hegyes nyakú fej nélküli gyermeket szült. Az emberek összegyűltek tanácskozni és úgy döntöttek hogy ezt a babát egy szikla hasadékában kell hagyni. Elhelyezték a gyereket és kövekkel zárták el a repedést. De a gyermek élve maradt és nőtt míg ő is szörnyeteg lett. Szörnyeteg, aki lerúgja az embereket a sziklán (Tsé dah Hódziiłtáłii). A Knol ghi nee nevű helyen talált otthont, a Carrizos-hegységen túl.

A nő, aki egy megnyúzott kaktuszt, végtagok nélküli fejetlen ikreket szült. Két mélyedés volt a nyakuk tetején, melyek szemeknek tűntek. Az emberek összegyűltek tanácskozni és úgy döntöttek hogy ezeket a babákat is el kell hagyni. Olyan messzire hajították el őket amilyen messze csak tudták. Az ikrek menedéket találtak a bozótban és túlélték. Szörnyek lettek belőlük, akik a szemükkel gyilkolnak (Binááʼ yee Aghání)

Az egyik szörnyeteg más módon jött létre. Egy nő, akit Szabadon Futó Asszonynak hívtak elindult egyedül napkelte irányába. Egy sima kavicsot használt a folyóból. A meleg követ felhelyezte magába épp akkor amikor a Nap felkelt. Ezt látva a Nap (Jóhonaaʼéí) sugarat küldött belé és mindössze kilenc nap múlva gyermeket szült. Mivel az asszonynak nem volt férje és nem tudta ki a gyermek apja, hát otthagyta a a csecsemőt egy sziklás helyen. De a Nap tudta, hogy a gyermek az övé, és távolról védte őt de sosem látogatta meg. A gyermek nagyra és hatalmasra nőtt, és nagyon dühös lett. Az emberek Nagy Óriásnak (Yéʼiitsoh) nevezték.

A szörnyek az ösvény mentén rejtőzködtek és az arra járó vándorokat megölték és felfalták. Sokakat megöltek és az emberek félelemben kezdtek élni.

 A szörnypusztító ikrek 

Az emberek nagy részét már megölték. Első ember azt mondta:
– Talán a szent Nép segíteni fog nekünk.
Reggel egy sötét felhőt látott amint eltakarja a Nagy Lucfenyő hegy tetejét. Éjjel tüzet vett észre a hegyen. Azt mondta Első nőnek, 
– Valaki van ott, oda kell mennem.
– Ne – mondta – Sok szörny van az úton. Nem biztonságos.
Másnap a sötét felhő a hegyen maradt, éjszaka pedig másodszor is megjelent a tűz. Ez történt a harmadik napon is. A negyedik napon az ember azt mondta.
– Mennem kell, Azt hiszem van egy Szent ember a hegyen aki segítségünkre lehetne.
Elindult a hegy felé. Séta közben az énekelgetteÁłtsé Hastiin vagyok és Chʼóolʼį́ʼí felé tartok  az öregség és a boldogság nyomában.   Öregségre és boldogságra törekedve követem a villámlást,  és megközelítem ahol lecsap.  Az öregség és boldogság nyomában követem a szivárványt,  és megközelítem ahol érinti a földet.  Az öregség és boldogság nyomában követem a sötét felhő nyomát,  és megközelítem, ahol a legsűrűbb.  Az öregség és boldogság nyomában követem az eső illatát,  és megközelítem, ahol a legsötétebbek az esővonalak.''

A hegy csúcsán csecsemősírást hallott, villámlást, zuhogó esőt, és a fekete felhő előtt a szivárvány tetejét megpillantotta. Hirtelen elállt az eső és az ég kiderült. Ahol a csecsemősírást hallotta egy türkizből készült lányfigura feküdt a földön. Az ember felvette és hazavitte magával.

Jegyzetek

Források 
 Paul G. Zolbrod: Diné Bahane – The Navajo creation story, Albuquerque: University of New Mexico Press, 1984.

Mítoszok
Indiánok